Сполдинг има више значења:
 Округ Сполдинг (Џорџија)
 Сполдинг (Калифорнија)
 Сполдинг (Илиноис)
 Сполдинг (Небраска)
 Сполдинг (Оклахома)